Slovo metrika může mít několik významů:

 Metrika – pojem z matematické analýzy a teorie metrických prostorů, zobecňující vzdálenost. Tento pojem je aplikovaný například jako:
 Metrický tenzor – v geometrii a obecné relativitě se pojmem metrika běžně rozumí tenzor, který umožňuje měřit velikosti tečných vektorů.
 Metrika procesu – měřitelný údaj procesu (oblast procesního řízení).
 Metrika sítě – sada údajů o komunikační cestě v síti.